Войтехович — фамилия.
 Войтехович, Мариан Альбертович (также известен под фамилией Ковальский; 1821—1884) — российский астроном польского происхождения, член-корреспондент Петербургской АН (1862).
 Войтехович, Филипп Игоревич (род. 1990) — белорусский футболист, вратарь шведского клуба «Фрей» и молодёжной сборной Белоруссии.